Толстые Роги () — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
 Расположено в 9 км от центра сельского совета с. Босовка.
 Площадь населённого пункта — 124 га.

Население 
 В 1900 году в селе проживало 989 жителей (496 мужчин и 493 женщины), насчитывалось 143 двора и 1 022 десятины земли.
 В годы голодомора (1932—1933) в селе погибло около 100 человек.
 Численность населения — 126 человек, домов — 96.

Административное деление 
 Село Толстые Роги входит в состав Босовского сельского совета Лысянского района Черкасской области.

История 
 В 1864 году село Толстые Роги принадлежало представителям польского рода — графам Браницким.
 Лаврентий Похилевич в «Сказании о населённых местностях Киевской губернии» (1864 год) пишет: «Деревня Толстые Роги, составляющая с Виноградом один приход, лежит от него на восток в 1 1/2 версте. Жителей обоего пола 766. Как в местечке, так и в деревне живёт множество польской православной шляхты (550 душ обоего пола), на обязательных отношениях к землевладельцу, определяемых произволом последнего. Церковь в местечке Троицкая, деревянная, 4-го класса; земли имеет 90 десятин. Неизвестно когда построена».

Экономика 
 В 1900 году в селе работали 7 ветряных мельниц, запасной хлебный магазин.
 В годы коллективизации образован колхоз «Червоний лан», который позднее объединили с колхозом имени М. М. Литвинова (село Босовка).
 В настоящее время земли Босовского сельского совета арендуют НВФ «Урожай», ТОВ «Приват-агро-Черкассы».

Здравоохранение 
 В настоящее время в селе действует фельдшерско-акушерский пункт.

Наука и образование 
 В 1900 году в селе действовала школа грамоты.

Культура и искусство 
 Сельский клуб.

Праздники 
 07.07 — Ивана Купалы
 Последняя неделя февраля — Проводы зимы, день села
 1—7 января — Новогодние и рождественские праздники

Архитектура и достопримечательности 
 В 1900 году действовала православная церковь Троицкая, деревянная, 4-го класса, имеющая земли 90 десятин.

Ссылки 
 Официальный портал Лысянского районного совета
 Толстые Роги на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Лысянского района